Keld – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Keld – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire